Mirassolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirassolândia (ort), São Paulo, 
 Mirassolândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar